Moeschler est un patronyme porté notamment par :

  (1968-), animateur de radio et acteur néerlando-allemand ;
 Jacques Moeschler (1954-), linguiste suisse, enseignant, chercheur et écrivain ;
 Vinciane Moeschler (1965-), journaliste, romancière, dramaturge et réalisatrice franco-suisse.